Аэропорт Адак (),  — государственный аэропорт, расположенный к западу от города Адак, на острове Адак (Аляска), США. Прежнее название аэропорта — База военно-морской авиации Адак.

Аэропорт Адак является самым западным среди всех воздушных объектов Соединённых Штатов Америки (за исключением Гавайев), находясь на 176,64 западной долготы.

История 
Аэропорт впервые начал эксплуатироваться армией США во время Второй мировой войны, после которой военный объект использовался главным образом в качестве аэропорта базирования самолётов берегового патрулирования Lockheed P-3 Orion для проведения боевых противолодочных операций против подводных лодок и наблюдения за надводными перемещениями на территории бывшего Советского Союза.

С распадом СССР в начале 1990-х годов деятельность военно-воздушной базы Адак последовательно снижалась каждый год и в середине 1990-х годов Федеральным правительством Соединённых Штатов было принято решение о закрытии военной базы и прекращении полётов берегового патрулирования.

Инфраструктура 
В настоящее время Аэропорт Адак представляет собой один из крупнейших и наиболее современных аэропортов Алеутских островов. Построенный Военно-морскими силами США в качестве базы для военно-морской транспортной авиации, аэропорт является объектом мирового уровня и эксплуатирует две взлётно-посадочные полосы 2374 и 2318 метров, каждая из которых оснащена курсо-глиссадной системой.

Авиакомпании и пункты назначения 
Деятельность аэропорта субсидируется за счёт средств Федеральной программы США  по обеспечению воздушного сообщения между небольшими населёнными пунктами страны. В настоящее время авиакомпанией Alaska Airlines выполняются два регулярных рейса в неделю в Анкоридж на самолётах Boeing 737.

Примечания 
 
 State Takes Over Adak Airport — State of Alaska Press Release, 15-Jan-2004

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram (GIF)

Аэропорты Алеушианс-Уэст
Алеутская операция